Safari Rally est le nom anglais du Rallye Safari. 

Cette expression peut aussi désigner :
 Safari Rally (Seimila chilometri di paura), un film italien de Bitto Albertini sorti en 1978 ;
 Safari Rally, un jeu vidéo d'arcade sorti en 1979.